Siete o 7 puede referirse a:

 el año 7 de la era cristiana.
 el número siete.

 7 (servicio del metro de Nueva York).

Música 

 7, álbum de Enrique Iglesias.
 7, álbum de Los Pericos. 
 7, álbum de Papanegro.
 7, álbum de Platero y Tú.
 7, álbum de URSS Bajo el Árbol.
 7, EP del grupo U2.
 Sie7e, EP de Danna Paola.
 Sie7e +, EP de Danna Paola.
 Sie7e, cantante y compositor puertorriqueño.
 El Sie7e, grupo de rock colombiano.